Obi steht für:

 Obi (Baumarkt), deutsche Baumarktkette
 Obi (Getränkemarke), Schweizer Obstsaftmarke
 Obi (Gürtel), Schärpe eines Kimono oder Gürtel des japanischen Keiko-Gi
 Moorleiche Obi, siehe Mann von Obenaltendorf
 auch Obeah, eine Form der Schwarzen Magie auf den Westindischen Inseln
 Obi-Inseln, Inselgruppe der Molukken
 Obi (Insel), Hauptinsel der Obi-Inseln
 früherer Name einer Stadt in der Präfektur Miyazaki, siehe Nichinan
 Obi (Han), ein Lehen mit dortigem Sitz

Obi ist der Familienname folgender Personen:
 Ashanti Obi (* 1952), nigerianische Sprinterin
 Chris Obi (* 1970), britisch-nigerianischer Schauspieler
 Christian Obi (* 1967), nigerianischer Fußballspieler
 Joel Obi (* 1991), nigerianischer Fußballspieler
 Peter Obi (* 1991), nigerianischer Politiker, siehe Anambra
 Powell Obinna Obi (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Thomas Obi (* 1932), nigerianischer Sprinter und Hürdenläufer

obi steht für:
 Obispeño (ISO-639-3-Code), eine der ausgestorbenen Chumash-Sprachen aus der kalifornischen Küstenregion um San Luis Obispo

OBI steht für:
 Oberbrandinspektor, Dienstgrad bei der Feuerwehr
 Order of British India, ein Verdienstorden

Abkürzung